Aliment exquisit (de la paraula en alemany Delikatessen)
Botiga especialitzada en aquests productes, xarcuteria
 Delicatessen (pel·lícula), pel·lícula francesa realitzada per Marc Caro i Jean-Pierre Jeunet
 Delicatessen (programa de ràdio), una programa de ràdio de Catalunya Ràdio
 Delicatessen (grup), banda britànica d'indie-rock

Referències

Vegeu també 
 Delicadesa